Cuatro batallas libradas durante la Guerra de Independencia Hispanoamericana llevaron el nombre de batalla de Las Piedras:

 La batalla de Las Piedras de 1811, primer combate importante en la Revolución Oriental y primera victoria de José Artigas;
 El combate de Las Piedras de 1812, fue una escaramuza entre la retaguardia del Ejército del Norte conducido por el porteño Manuel Belgrano y las tropas realistas de Pío Tristán, poco antes de la batalla de Tucumán;
 La batalla de Las Piedras de 1814, librada el 25 de junio, fue un combate entre las fuerzas de Artigas y los porteños de Carlos María de Alvear, que deseaban neutralizar la influencia de este;
 La batalla de Las Piedras de 1863, librada el 16 de septiembre, combatiendo las fuerzas rebeldes coloradas, de Venancio Flores y las fuerzas gubernistas, de Lucas Moreno.